

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 66, w tym 39 podstawowych
 Zawada – część miasta Czaplinek
 Zawada – część miasta Elbląg
 Zawada – część miasta Jaworzno
 Zawada – część miasta Nowy Sącz
 Zawada – część miasta Orzesze
 Zawada – część miasta Wodzisław Śląski
 Zawada – część miasta Zielona Góra

 Zawada – dawna nazwa wsi Zawada Pilicka w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Irządze

Wieś na Ukrainie 
 Zawada – wieś koło Mościsk

Miejscowości i części miejscowości w Czechach 
 Zawada (cz. Závada) – wieś i gmina katastralna na Zaolziu

Osoby o nazwisku Zawada 
 Adam Zawada – XVII-wieczny przeor zakonu paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie,
 Andrzej Zawada (właśc. Maria Andrzej Zawada) – himalaista, zorganizował choć osobiście wycofał się przed szczytem, jedną z najważniejszych polskich wypraw zimową wyprawę na Mount Everest w 1980 r.,
 Andrzej Zawada – krytyk literacki,
 Anna Zawada – łyżwiarka figurowa, mistrzyni Polski w 2004 r.
 Bernard Zawada – prof. nzw. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej
 Danuta Rogala-Zawada – em. prof. dr hab. Akademii Medycznej w Katowicach,
 David Zawada – zawodnik MMA
 Edward Zawada – minister przemysłu chem. w PRL,
 Ernest Zawada – operator dźwięku, producent filmowy, członek  Polskiej Akademii Filmowej
 Ernest Zawada (ur. 1971) – polski malarz abstrakcjonista, nauczyciel akademicki, profesor
 Filip Zawada – konsul RP w Olsztynie (1924-1928), ojciec Andrzeja Zawady
 Filip Zawada – artysta, muzyk, fotografik,
 Franciszek Zawada – działacz spółdzielczy i związkowy, polityk, działacz ruchu oporu
 Jan Zawada – wolnomyśliciel, działacz społeczny, esperantysta,
 Jarosław Zawada – muzyk, członek zespołu Golec uOrkiestra,
 Kazimierz Zawada – sędzia Sądu Najwyższego, prawnik prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 Łucja Zawada – nauczycielka, instruktorka harcerska, żołnierz Szarych Szeregów,
 Marcin Zawada – florecista, brązowy medalista mistrzostw świata w Pekinie
 Martin Zawada – ksiądz protestancki
 Martin Zawada – zawodnik MMA
 Mateusz Zawada – pływak
 Oskar Zawada – piłkarz
 Paweł Zawada pseudonim Sęk (1883-1954) – pisarz, gawędziarz, badacz historii śląskiego folkloru,
 Piotr Zawada – duchowny
 Przemysław Zawada – pilot rajdowy
 Robert Zawada – kapitan rezerwy pilot Wojska Polskiego, sejmowy ekspert lotniczy, autor książki Związane skrzydła.
 Robert Paweł Zawada – polski olimpijczyk, szczypiornista,
 Sławomir Zawada – medalista olimpijski, sztangista,
 Stanisław Zawada – z ramienia „Solidarności” członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.
 Tadeusz Zawada – kolarz szosowy

Osoby posługujące się pseudonimem Zawada 
 Wiktor Zawada (właśc. Witold Welcz) – pisarz książek dla młodzieży, związany z Wydawnictwem Lubelskim,
 x Jan Zawada (właśc. Kazimierz Lutosławski)
 Onufry Zawada (właśc. Juliusz Poniatowski)
 Jan Zawada (właśc. Jan Kajus Andrzejewski)
 Andrzej Petrykowski ps. Zawada
 Roman Rozmiłowski ps. Zawada

Inne 
 zawada – w teologii jeden z przekładów greckiego "skandalon", "skała potknięcia", zgorszenie, skandal
 zawada – w fizyce i elektronice: moduł impedancji
 zawada steryczna (przestrzenna) – zjawisko chemiczne
 Zawada – nazwisko
 Zawada – w heraldyce herb własny, odmiana herbu szlacheckiego „Panna na niedźwiedziu”
 Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada – zabytkowy kompleks wodociągowy w województwie śląskim
 Zawada – częsty toponim, przez część badaczy uważany za wczesnośredniowieczną „nazwę militarno-obronną"
 Zawada – stacja kolejowa
 Zawada – trzy dawne gminy o tej nazwie
 Zawada – jezioro w województwie kujawsko-pomorskim
 Zawada – wzniesienie Pogórza Złotoryjskiego
 Zawada – szczyt Pasma Brzechowskiego
 Zawada – góra w Sudetach Wschodnich w Masywie Śnieżnika
 Zawada – nieistniejąca wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo

Zobacz też 
 Zawada Książęca
 Zawada Lanckorońska
 Zawada Nowa
 Zawada Pilicka
 Zawada Stara
 Zawada Uszewska
 Kolonia Zawada
 Nowa Zawada
 Zawady
 Zawadka
 Zawadki
 Zawadów
 Zawadówka
 Zawda
 Závada